SYNE3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 975 амінокислот, а молекулярна маса — 112 216.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки